

Patronyme 

 François Lehoux (1803-v.1892), peintre français ;
 Guy Lehoux (1971-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Marcel Lehoux (1889-1936), pilote français de course automobile ;
 Pierre-Adrien-Pascal Lehoux ou Pierre Lehoux (1844-1896), peintre français ;
 Richard Lehoux (1956-), agriculteur et homme politique canadien ;
 Yanick Lehoux (1982-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.